El príncipe Gabriel de Bélgica (cuyo nombre secular es Gabriel Baudouin Charles Marie; Anderlecht, 20 de agosto de 2003) es el segundo hijo y el primer varón de los actuales reyes de los belgas, Felipe y Mathilde. Es, por lo tanto, el segundo en la línea de sucesion al trono de los belgas, tras su hermana mayor, la duquesa Isabel de Brabante. Es también miembro de la casa real de Bélgica desde su nacimiento. 

Tiene una hermana mayor, la princesa Isabel (heredera al trono) y un hermano y una hermana menores, el príncipe Manuel y la princesa Leonor.

Biografía

Nacimiento 
Nació el 20 de agosto de 2003 en el Hospital Erasmus de Anderlecht en Brusealas

Bautismo 
Fue bautizado el 26 de octubre de 2003. Su padrino fue Charles-Hernri d´Udekem (su tío materno) y su madrina la baronesa María Cristina de Freyberg (prima del rey Felipe).

Nombres 
Recibió los nombres de Gabriel Balduino Carlos María por:

- Gabriel: por la tradición belga de que cada nombre varón termine con -el.

- Balduino: en honor a su tío abuelo, el rey Balduino de Bélgica

- Carlos: en honor a su tío materno y padrino Carlos d´Udekem d´Acoz

- María por la virgen María

Hermanos 
- Princesa Isabel Teresa María Elena, nacida el 25 de octubre de 2001, es la actual duquesa de Brabante

- Príncipe Manuel Leopoldo Guillermo Francisco María, nacido el 4 de octubre de 2005

- Princesa Leonor Fabiola Victoria Ana María, nacida el 16 de abril de 2008

Educación 
Acudió al colegio Sint-Jan Berchmanscollege de Bruselas, donde coincidió con sus hermanas Isabel y Leonor.  Después pasó a estudiar bachillerato internacional durante dos años en la Escuela Internacional de Bruselas en Watermaal-Bosvoorde.      

Desde octubre de 2021 estudia en la National Mathematics & Science College de Warwickshire (Inglaterra) donde podrá estudiar ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas.

Entre sus aficiones están las ciencias, tocar el piano, el fútbol, ciclismo, tenis, esquí, vela, natación y jugar a hockey.

Títulos y tratamientos 
 20 de agosto de 2003- presente: Su Alteza Real el príncipe Gabriel de Bélgica

Antepasados

Referencias

Enlaces externos 
 Casa Real Belga

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nobles de Bélgica del siglo XXI
Príncipes de Bélgica
Niños de la realeza
Familia Real Belga
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha